Trap (gebouw), een voorziening in een bouwwerk om hoogteverschillen te overbruggen
Hieraan gerelateerd:
 Keukentrap, een schuinstaande trap
 Trapgevel, voorgevel van een huis in de vorm van een trap
 Trapp, een term uit de vulkanologie
 Trap (muziek), of toontrap, een muziekterm
 Meertrapsraket, een deel van een draagraket, bestaande uit meerdere afwerpbare gedeelten, trappen genoemd
 Ladder

Overig:
 Schoppen (beweging), "iemand een trap geven"
 Trappen, een vogelsoort uit de familie van de (Otididae)

Uit het Engels afkomstig:
 Een subdiscipline van kleiduivenschieten
 In de informatica: een interrupt die door software wordt gegenereerd
 Trap (muziekstijl), een hiphopachtige muziekstijl
 Sluitingsgesteente, een term uit de olie-industrie, iets wat ervoor zorgt dat er koolwaterstoffen in een reservoir gevangen blijven